Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками,, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Пархоменко Світлана Германівна і Лариса Савченко.

Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши Бетсі Нагелсен і Елізабет Смайлі з рахунком 7-5, 7-5.

Сіяні пари 

  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (3 коло)
  Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
  Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (чвертьфінал)
  Бетсі Нагелсен /  Елізабет Смайлі (фінал)
  Пархоменко Світлана Германівна /  Лариса Савченко (півфінал)
  Лорі Макніл /  Робін Вайт (півфінал)
  Беттіна Бюнге /  Джиджі Фернандес (3 коло)
  Кеті Джордан /  Енн Сміт (чвертьфінал)
  Мерседес Пас /  Ева Пфафф (1 коло)
  Енн Гоббс /  Кенді Рейнолдс (3 коло)
  Мері-Лу П'ятек /  Енн Вайт (2 коло)
  Дженні Бірн /  Патті Фендік (2 коло)
  Катаріна Ліндквіст /  Тіна Шоєр-Ларсен (1 коло)
  Бет Герр /  Алісія Молтон (2 коло)
  Джо Дьюрі /  Катрін Танв'є (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір